Škopek může být:

 škopek (jednotka) – stará česká středověká jednotka objemu
 Škopkové z Dubé – český šlechtický rod

příjmení
 Bedřich Škopek (1915–1941) – radiotelegrafista ilegální radiové stanice Sparta I za protektorátu
 Jiří Škopek (1933–2018) – český malíř a grafik
 Marie Škopková (* 1941) – fiktivní postava z filmové trilogie Slunce, seno od Zdeňka Trošky
 Jana Škopková (* 1962) – česká televizní reportérka, redaktorka a manažerka